Бикчантаев — фамилия. Известные носители:

 Бикчантаев, Фарид Рафкатович (тат. Фәрит Бикчәнтәев, род. 1962) — татарский театральный режиссёр, главный режиссёр Татарского академического театра имени Г. Камала; Заслуженный деятель искусств России.
 Бикчантаев, Ярхам Гараевич (1922 — 2000) — стрелок стрелкового батальона 72-го гвардейского стрелкового полка, гвардии красноармеец; полный кавалер ордена Славы.